Die Thälmannkolonne ist

eine Bezeichnung des Arbeiterlieds Spaniens Himmel
eine daraus abgeleitete Bezeichnung des Thälmann-Bataillons und der Thälmann-Kolonne im spanischen Bürgerkrieg